Geograph oder Geograf steht für:

 Geograph, ein Gelehrter auf dem Gebiet der Geographie
 Geograph (Projekt), ein webbasiertes freies Fotografieprojekt

Der Geograph steht für:

 Der Geograph, ein Ölgemälde von Jan Vermeer

GEOgraf steht für:

 Geograf (CAD), ein CAD-Programm, das seit 1986 vor allem für die Vermessungstechnik entwickelt wird

Siehe auch: